Broxton kan syfta på följande:
 Broxton, Cheshire, ort i England, Storbritannien
 Broxton, Georgia, ort i USA